Elysium est un mot anglais  signifiant « Élysée » (cf. Champs Élysées). Il peut faire référence à :

Cinéma 
 , film de science-fiction d'animation de  sorti en 2003 ;
 Elysium, film de science-fiction de  sorti en 2013.

Musique

Artistes 
 , groupe de death metal polonais ;
 , musicien trance danois.

Albums 
 , album d' sorti le  ;

 , album du groupe de rock indé  sorti le  ;
 , album du groupe de power metal  sorti le  ;
 , album des  sorti le .
 , album de  sorti en .

Chansons 
 Veil of Elysium, Chanson de Kamelot, sortie le ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 New Elysium, chanson de Celldweller présente sur l'album End of an empire sorti 5 décembre 2014.
Elysium, chanson du duo de rap Apolloïd sortie le 2 Janvier 2021.

Jeux vidéo 
 Soul Calibur 5, forme humaine de L'épée Soul Calibur portant le nom d' Elysium, sorti le  sur Playstation 3 et XBox 360;

Jeux de société 
 Elysium est un jeu de société de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert, édité en France par Space Cowboys et sorti en France le 20 février 2015.